Nokia 1661 — стільниковий телефон фірми Nokia. Один з найдешевших мобільних телефонів компанії з кольоровим дисплеєм. Телефон має вмонтований ліхтарик, що є однією з основних функцій цієї моделі телефону, також для розваги є три базові гри: Sudoku, Beach Rally та Snake Xenzia.

Характеристики телефону 
 Клас — бюджетний
 Рік випуску — листопад 2008
 Акумулятор — BL-4C Li-Ion 860 мАч
 Час роботи — 3,9 год. в режимі розмови, 500 год. в режимі очікування
 Дисплей — 1.8" TFT, 128 x 160 точок, 65 тис. кольорів
 Вага — 82 грами
 Розмір — 108x45x13,6 мм
 Потужна вбудована антена
 FM-радіо
 Необхідний набір функцій

Посилання 
 Офіційний каталог nokia.ua липень-грудень 2010

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2009 році
Мобільні телефони із знімною батареєю